Les mots Aegyptiacus, Aegyptiaca et Aegyptiacum (ou Ægyptiacus, Ægyptiaca et Ægyptiacum) sont originellement des déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « égyptien, d'Égypte ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots aegyptiacus, aegyptiaca et aegyptiacum (en italique et sans majuscule) sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales rencontrées en Égypte. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : aegyptiacus, aegyptiaca, aegyptiacum.

Culture et société 
 Ægyptiaca est une histoire de l'Égypte antique en trois volumes, écrite en grec par le prêtre égyptien Manéthon au début du 
 Ægyptiaca Leodiensia est une série d'ouvrages égyptologiques publiés par l'université de Liège (Belgique).
 Œdipus Ægyptiacus est un ouvrage égyptologique et philosophique en latin, publié en trois tomes à Rome par le jésuite allemand Athanasius Kircher entre 1652 et 1654.

Épithète spécifique